Syjon – ang. Zion
 Zion – park narodowy w Stanach Zjednoczonych w stanie Utah
 Elektrownia jądrowa Zion – amerykańska elektrownia jądrowa w stanie Illinois

Miejscowości w USA:
 Zion – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Zion – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Adair
 Zion – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
Gminy w USA:
 Zion (ang. Zion Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Zion (ang. Zion Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Zion (ang. Zion Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Towner
Miejscowości fikcyjne:
 Zion – fikcyjne miasto z filmu Matrix.

no:Zion